

Economia
 Kimberley Process – accordo sul commercio dei diamanti grezzi

Geografia
 Kimberley – città del Sudafrica
 Kimberley – villaggio e parrocchia civile nel Nottinghamshire, Regno Unito
 Kimberley – municipalità in Columbia Britannica, Canada
 Kimberley – regione dell'Australia Occidentale

Onomastica
 Kimberley – variante del nome proprio Kimberly

Sport 
 Club Atlético Kimberley – società calcistica argentina

Pagine correlate
Kimberly